Сусловский сельсовет:

 Сусловский сельсовет — в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Сусловский сельсовет — в Бирском районе Башкортостана.